Singapur steht für:

 Singapur, Stadtstaat in Südostasien
 Singapur (Indien), eine für die Volkszählung 2001 zusammengefasste Stadt im Distrikt Adilabad, Indien, mit 23.458 Einwohnern 

 Singapur, Single von Kazik Staszewski

Siehe auch:
 Singapore (Begriffsklärung)